Монтажная съёмка:
 Приём монтажа, при котором попеременно демонстрируются два и более объектов съёмки в одной и той же сцене, снятых одновременно разными камерами. 
 Монтажная съёмка, «снимать монтажно» — приём кино- или видеосъёмки в репортажном и любительском кинематографе, при котором последовательность снятого материала (монтажный фрагмент) соответствует последовательности монтажных кадров фильма, и дальнейшее изменение их последовательности в процессе монтажа не требуется.

Примечания 

Технологии кино и видео